M31 ou M-31 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Sciences 
Astronomie
 La galaxie d'Andromède (Messier 31).
 M31*, le trou noir supermassif au centre de la galaxie d'Andromède.

Médecine
 Autres vasculopathies nécrosantes, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole M-31, Axe Madrid Sud ;
  Autoroute hongroise M31 reliant Nagytarcsa à Gödöllő.

Routes
  Hume Highway en Australie, numéroté M31 sur la section Campbellfield-Liverpool ;
  Route serbe M31 reliant Raška au Kosovo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres